

Toponyme 
Bied évoque des cours d'eau dans le massif du Jura en Suisse :
 le Bied qui coule dans la vallée des Ponts et de la Sagne ;
 le Bied qui coule au Locle ;
 le Bied qui coule à La Brévine.

Bied évoque aussi la commune française de La Selle-sur-le-Bied.

Patronyme 

 Ferdinand Auguste Bied-Charreton (1874-1934), général de brigade français.
 Solange Bied-Charreton (1982), femme de lettres et journaliste française.
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France